Lah steht für:
 Lah (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Lah ist der Familienname folgender Personen:
 Bojan Lah (* 1983), slowenischer Handballschiedsrichter
 Gaber Lah (* 1975), slowenischer Skilangläufer und Bogenbiathlet
 Ivo Lah (auch: Ivan Lah; 1896–1979), slowenischer Mathematiker und Aktuar
 Ljubo Lah (1930–2010), jugoslawischer Künstler

lah steht für:
 Lahnda (ISO-639-3-Code), eine der indoarischen Sprachen

LAH steht für:
 Linksanteriorer Hemiblock, eine Erregungsleitungsstörung im Herzen
 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler, eine Gliederung der Waffen-SS
 Lithiumaluminiumhydrid, ein selektives Reduktionsmittel
 Luftseilbahn Arosa-Hörnli (Hörnli Express)

Siehe auch:
 Laa
 Lah-Zahl

Abkürzung